Гейдар Мираббас оглы Сеидов (; 1884 год, Шаруро-Даралагезский уезд — 17 апреля 1953 года, Нахичеванский район) — советский азербайджанский животновод, Герой Социалистического Труда (1949).

Биография 
Родился в 1884 году в селе Шахтахты Шаруро-Даралагезского уезда Эриванской губернии (ныне Шарурский район Нахичеванской АР Азербайджана).

Начал трудовую деятельность чабаном в 1928 году в колхозе имени Берия (позже колхоз «Азербайджан») Норашенского района. Позже главный чабан.

В 1948 году достиг высоких показателей в области животноводства.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 июня 1949 года за получение высокой продуктивности животноводства Сеидову Гейдару Мираббас оглы присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Скончался 17 апреля 1953 года в селе Боюкдюз Нахичеванского района (ныне Кенгерлинский район).

Литература 
 

Животноводы СССР